Divizia A (1957/1958) – 40. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii.  W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna CCA București. Nowym mistrzem Rumunii został zespół Petrolul Ploieszti. Tytuł króla strzelców zdobył Ion Ciosescu, który w barwach klubu Ştiinţa Timiszoara strzelił 21 goli. Do Divizii B spadły zespoły CS Târgu Mureş i CS Oradea.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1957 w Europie
1958 w Rumunii